Волчи́ха — река в России, протекает в Волчихинском районе Алтайского края. Длина 42 км, площадь бассейна — 785 км².

Волчиха берёт начало северо-восточнее районного центра, — села Волчиха, и течёт на юго-запад.

Протекает через Касмалинский бор.

На реке имеются две запруды.

Река впадает в солёное озеро Бычье.

У устья на Волчихе расположено село Усть-Волчиха.

Примечания 

Бассейн Бычьего
Реки Волчихинского района